

Села 
 Биків — Житомирська область, Брусилівський район
 Биків — Львівська область, Дрогобицький район
 Биків — Львівська область, Яворівський район

Див. також 

 Новий Биків
 Старий Биків